Ascoli Piceno (stad)
 Ascoli Piceno (provincie)
 Ascoli Calcio 1898, een voetbalclub uit de stad